Termin PAT ima više značenja.

 Fosfinotricin acetiltransferaza, enzim
 Pseudotropin aciltransferaza, enzim
 Kralj (šah)#Pat
 Aspartat—prefenat aminotransferaza, enzim
 Glutamat—prefenat aminotransferaza, enzim
 Putrescin aminotransferaza, enzim